Гурьево — топоним:

Калужская область 
 Гурьево — село, Калужская область, Малоярославецкий район
 Гурьево — село, сельское поселение село Барятино, Тарусский район, Калужская область
 Гурьево — село, сельское поселение село Волковское, Тарусский район, Калужская область

Кировская область 
 Гурьево — село, Кировская область, Подосиновский район

Ленинградская область 
 Гурьево — урочище, Ленинградская область, Лужский район

Нижегородская область 
 Гурьево — село, Нижегородская область, Городецкий район

Смоленская область 
 Гурьево — деревня, Смоленская область, Ельнинский район

Тверская область 
 Гурьево — деревня, Тверская область, Старицкий район

Тульская область 
 Гурьево — село, Тульская область, Венёвский район
 Гурьево — село, Тульская область, Воловский район

Ярославская область 
 Гурьево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области

См. также 
 Ярцево-Гурьево — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.